Во́йковский райо́н — район в Северном административном округе города Москвы. Району соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Войковский.

Характеристика района 
Войковский район — один из 16 районов Северного административного округа столицы.

Граница района проходит от пересечения границы полосы отвода Рижского направления МЖД, по юго-восточной границе полосы отвода малого кольца МЖД, по восточной и северо-восточной границам парка «Покровское-Стрешнево», далее по оси Иваньковского шоссе до плотины Химкинского водохранилища, по его юго-восточной границе, по осям Ленинградского и Головинского шоссе (чётная сторона), осям улицы Нарвской, Нарвскому путепроводу, улицы Клары Цеткин (нечётная сторона), по юго-западной границе НИИ экономики и информации по радиоэлектронике, улице Большая Академическая (нечётная сторона) до границы полосы отвода Рижского направления МЖД.

Территория района — 661 га, население — свыше 70 тыс. человек.

Это и жилой район Москвы, и научно-промышленный: здесь сосредоточены 29 больших и малых промышленных предприятий и 8 научно-исследовательских институтов.

Среди них — завод «Авангард», АО «Радикон», Московский завод шлифовальных инструментов, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского и др. В районе находится и Академия управления МВД России.

Развита инфраструктура района, выходит газета «Районная Неделя».

Герб района

Геральдическое описание 
В щите московской формы — серебряный узкий косой крест. В верхнем, голубом поле — серебряный плывущий лебедь; в левом и правом зелёных полях — по две золотые сосны; в нижнем, красном поле, мурованном золотыми швами, — серебряный молот в столб. Под щитом на золотой ленте — надпись голубыми буквами «ВОЙКОВСКИЙ»

Объяснение символики 
Серебряный косой крест символизирует две транспортные магистрали — окружную железную дорогу и автомобильное шоссе. Голубое поле символизирует речку Химку (Хинку), водохранилище, родники, пруды. Серебряный лебедь — главный символ одноимённых микрорайона, родника, санатория. Золотые сосны в зелёных полях указывают на произрастание здесь в прошлом корабельных сосен. Красное, мурованное золотыми швами, поле (кирпичная стена) символизирует память о кирпичных заводах, одних из старейших в столице. Серебряный молоток символизирует давнее развитие в районе промышленных производств: чугунолитейного завода «Русское общество братьев Кертинг», завода порошковой металлургии, завода шлифовальных инструментов.

История 

Территория нынешнего района «Войковский» была заселена людьми ещё в глубокой древности, об этом свидетельствуют археологические раскопки 1932-34 гг., однако многоэтажное строительство началось лишь при советской власти. Основная магистраль района — Ленинградское шоссе — имеет давнюю историю. Бывшее Петроградское шоссе в 1924 году стало Ленинградским и является главной магистралью на пути в Санкт-Петербург. В XV—XVII веках через село Нахинское, впоследствии Никольское, шла большая торговая дорога на Тверь, по ней ехали торговые люди, многочисленные обозы с товарами, гнали гурты скота. Недаром старая пословица гласила: «Город Тверь — в Москву дверь». В XVIII веке, когда Пётр I перенёс столицу в Петербург, дорога связала два крупнейших города России.

По Ленинградскому шоссе уходили на фронт в грозные дни осени 1941 года доблестные защитники столицы — соединения Советской Армии и полки дивизий народного ополчения, сформированные из москвичей добровольцев. О том суровом времени напоминает бывшая Новоподмосковная улица, названная именами Зои и Александра Космодемьянских. Здесь находится школа № 201, в которой в 1933—1941 гг. учились будущие герои. В бывшем здании филиала Дворца пионеров и школьников (ныне Детско-юношеский центр «Войковский»), рядом с кинотеатром «Варшава», в 1942—1943 гг. размещался госпиталь для партизан.

Близ станции метро  шоссе проходит по путепроводу, который часто называют «Мост Победы», над железнодорожной линией. Бронзовые фигуры воинов-победителей — советского солдата в накинутой на плечи плащ-палатке и девушки-снайпера — возвышаются на 10 метровых гранитных колоннах у въезда на путепровод. Этот монумент скульптора Н. В. Томского и архитектора Д. Н. Чечулина, названный «Триумф Победы», установлен в 1943 году.

Под путепроводом параллельно железнодорожной линии уходит направо от Ленинградского шоссе улица Космонавта Волкова, дважды Героя Советского Союза, погибшего 30 июня 1971 года вместе со своими товарищами-космонавтами Г. Т. Добровольским и В. И. Пацаевым при возвращении космического корабля на Землю. В начале улицы воздвигнут памятник Владиславу Николаевичу Волкову (скульптор Г. М. Тонзе, архитекторы И. М. Студенкин и Б. И. Тхор).

Станция метро «Войковская» получила своё название по расположенному в этой части Москвы посёлку Войковец при заводе им. Войкова (проектные названия — «Завод Войкова» и «Посёлок Войкова»).

За вторым вестибюлем станции метро «Войковская» в 1970 году построен кинотеатр «Варшава» с большим киноконцертным залом на 1200 мест, который на данный момент не работает, а помещение сдано компании «Росинтер» под ресторан. В парке имени Воровского у киноконцертного зала к 50-летию Победы на средства района, коммерческих организаций и пожертвования жителей была установлена скульптурная композиция «Победа» работы скульптора А. Е. Нейстата. Площадь, на территории которой находится кинотеатр, названа в честь одного из руководителей революционных выступлений варшавских рабочих в 1905 году — Я. С. Ганецкого.

Улица адмирала Макарова названа в честь выдающегося русского флотоводца и ученого-океанографа, вице-адмирала, героя русско-турецкой войны, сыгравшего большую роль в создании флота России и погибшего при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре.

Выборгская улица названа в честь Выборга — старинного города, основанного новгородцами на Финском заливе ещё в XII веке. С этим городом связан один из завершающих этапов битвы за Ленинград во время Великой Отечественной войны — Выборгская операция — прорыв обороны противника на Карельском перешейке.

Головинское шоссе (XIX век) ведёт в бывшее подмосковное село Головино, в прошлом вотчину боярина Ивана Владимировича Головы.

Старопетровский проезд (бывшая дорога к селу Петровское), названный так после 1917 года, пересекается с улицей Клары Цеткин.

Радиаторские улицы названы так в связи с посёлком рабочих завода «Красный Радиатор». В 1897 г. немцы братья Кертинг купили участок земли недалеко от села Коптево, и построили на нём завод по производству отопительных приборов. В начале XX века начался перевод домов на центральное отопление, и появился спрос на отопительное оборудование: котлы, трубы, радиаторы отопления. После революции 1917 года завод был национализирован и стал называться «Красный Радиатор», позже он был переименован в «Чугунолитейный завод имени П. Л. Войкова». О существовании когда-то посёлка завода «Красный радиатор» напоминают номерные Радиаторские улицы.

Вокзальная улица названа в связи с близким расположением станции Подмосковная Рижского направления Московской железной дороги, на территории которой находится платформа Красный Балтиец).

Улица Зои и Александра Космодемьянских названа в честь 3. А. Космодемьянской и А. А. Космодемьянского — сестры и брата, Героев Советского Союза 9 мая 1960 года. Ранее она называлась Новоподмосковная улица по своему расположению, недалеко от станции «Подмосковная».

Улица Космонавта Волкова названа в честь Героя Советского Союза Владислава Волкова, трагически погибшего в 1971 году при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки корабля «Союз-11». Ранее эта улица называлась Подмосковное шоссе, о чём напоминают Новоподмосковные переулки, и станция Подмосковная Рижского направления Московской железной дороги.

Нынешний облик района «Войковский» начал формироваться в 1930-е годы, когда на его территории появилось Химкинское водохранилище, первые многоэтажные жилые дома, заводы и институты. После 1945 г. началось массовое жилищное и промышленное строительство — появились новые кварталы (например, знаменитый в 1970-е годы микрорайон «Лебедь»). Ныне в районе полным ходом идет реконструкция ветхого жилого фонда и обширных территорий промышленных предприятий, возводятся объекты соцкультбыта.

Население

Образование 
На территории района расположено 8 общеобразовательных школ, 15 детских садов, взрослая поликлиника № 136, детская поликлиника № 45, стоматологическая поликлиника № 9.

Общеобразовательные школы 
 № 90 (вечерняя — сменная школа)
 № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских
 № 213
 № 224
 № 225 «Русская гуманитарная школа»
 № 717 (с гимназическими классами)
 № 726
 № 744 им. П. Н. Еремеева
 № 2099 https://sch2099.mskobr.ru/
 № 1250 (с углублённым изучением английского языка)

Транспорт

Метро 
Станция метро  Замоскворецкой линии Московского метрополитена была открыта 31 декабря 1964 года.

Южный вестибюль станции  Замоскворецкой линии также находится в Войковском районе.

Железнодорожный транспорт 
На границе с районом Сокол находится пассажирская платформа «Ленинградская» Рижского направления Московской железной дороги. Платформа имеет только один выход на 1-й Войковский проезд.

В связи с открытием 10 сентября 2016 движения по МЦК для жителей района стали доступны станции  и .

Автобусы 
По территории района проходят около 20 автобусных маршрутов.

Таблица: автобусные маршруты (данные на июнь 2020 года)

Также по району проходят и другие маршруты автобусов: 282, 323, 461, 465, 591, 621, 888, 905, н1 (ночной).

Троллейбусы 
С 18 июня 2020 года по территории района троллейбусные маршруты не проходят.

Трамваи 
Первая в районе трамвайная линия появилась в 1935 году. На данный момент по территории района курсируют 4 трамвайных маршрута.

Таблица: трамвайные маршруты (данные на июнь 2020 года)

Автомобильные дороги 
Общая длина дорог района 210,8 км.

Основная транспортная магистраль — это Ленинградское шоссе. Среди крупных улиц можно отметить Головинское шоссе, улицу Зои и Александра Космодемьянских и улицу Космонавта Волкова.

По границе района пройдёт одна из крупнейших магистралей Москвы — Северо-Западная хорда, в состав которой будет включена Большая Академическая улица, а также построенный под Рижским направлением МЖД Алабяно-Балтийский тоннель.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Войковского района
 Официальный сайт муниципального округа «Войковский»
 Фотографии района на сайте «Московский день»

Объекты, названные в честь Петра Войкова